Le mot Will peut se rapporter :
 à l'abréviation des prénoms ,  et ,
 au mot anglais will, signifiant en français volonté, testament ou vouloir.

Patronyme 

  (1946-), mathématicien canadien ;
 Édouard Will (1920-1997), historien français ;
 Elsa Will (1882-1942), ballerine germano-russe ;
 Ernest Will (1913-1997), archéologue français ;
 George Will (1941-), journaliste, éditorialiste et écrivain américain ;
 Madeleine Will (1910-2012), organiste, compositrice et pédagogue française ;
 Pierre-Étienne Will (1944-), sinologue français ;
 Robert Will (1910-1998), architecte et archéologue français.

Pseudonyme 

 Willy Maltaite (1927-2000), auteur belge de bande dessinée.

 Wilfred Kanu Jr., homme d'affaires, auteur, directeur musical et artiste d'enregistrement américain d'origine sierra-léonaise.

Surnom 

 Will Robson Emilio Andrade (1973-), joueur de football brésilien.

Toponyme 

 comté de Will, un comté de l'Illinois, aux États-Unis.

Art 
Will peut désigner :
 Will, groupe d'electro-dark, projet parallèle de membres de Front Line Assembly actif en 1991-1992 ;
 Will, single de Mika Nakashima, sorti en 2002 ;
 Will, série de bande dessinée de Guillaume Bianco, publiée de 2003 à 2006 ;
 Will, film d'Ellen Perry, sorti en 2011 ;
 Will, série télévisée américaine, diffusée en 2017.

Entreprise 
Will peut aussi désigner :
 Will, un studio de développement de jeux vidéo japonais.

Voir aussi 
 Les autres diminutifs de  : ,  et